Eliot Kid – francusko-brytyjski nominowany do nagrody BAFTA serial animowany wyprodukowany przez Samka Productions, Safari de Ville i BBC. Jego światowa premiera odbyła się 3 marca 2008 roku na brytyjskim kanale CBBC oraz na francuskim kanale TF1. W Polsce premiera serialu nastąpiła 5 września 2011 roku na kanale Cartoon Network. Serial został w całości wykonany techniką Adobe Flash.

Fabuła 
Serial opowiada o przygodach Eliota Kida, którego wybujała wyobraźnia zamienia najzwyklejsze miejsca w hollywoodzkie plany filmowe.

Wersja polska 
Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej: Studio Sonica
Reżyseria:
 Miriam Aleksandrowicz (odc. 53-74, 76, 79-82),
 Jerzy Dominik (odc. 75, 77-78, 82-104)
Dialogi polskie:
 Joanna Kuryłko (odc. 53-65, 79-84),
 Agnieszka Kudelska (odc. 66-74, 76),
 Joanna Krejzler (odc. 75, 77-78, 82-94),
 Jan Chojnacki (odc. 95-104)
Dźwięk i montaż: Agnieszka Stankowska i Maciej Brzeziński
Organizacja produkcji: Agnieszka Kudelska
Wystąpili:
 Brygida Turowska-Szymczak – Eliot Kid
 Krystyna Kozanecka – Mimi
 Anna Apostolakis – Kajtek
 Katarzyna Owczarz – Zuza
 Agnieszka Fajlhauer – Izabella, mama Eliota
 Jacek Kopczyński – Jeremy, tata Eliota
 Elżbieta Futera-Jędrzejewska – mama Mimi
 Leszek Zduń
 Joanna Węgrzynowska
 Wojciech Słupiński
oraz:
 Jan Aleksandrowicz
 Miriam Aleksandrowicz
 Paweł Szczesny
 Maciej Więckowski
 Zbigniew Konopka
i inni

Spis odcinków 

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2008
Seriale telewizyjne zakończone w 2009